Віа́н-ле-Валь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 70 км на північний схід від Безансона, 50 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 171 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 428,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віан-ле-Валь на сайті французького Національного інституту географії
 Віан-ле-Валь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віан-ле-Валь на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віан-ле-Валь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віан-ле-Валь на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона